Uzda může být:
 Uzda (jezdectví) – část jezdeckého postroje
 Uzda (město) – město v Minské oblasti v Bělorusku

Externí odkazy